Liste des 28 conseillers généraux de la  législature d'Andorre par circonscriptions.

Légende

Circonscriptions parroquiales

AD100 Canillo

Haut de page

AD200 Encamp

Haut de page

AD300 Ordino

Haut de page

AD400 La Massana

Haut de page

AD500 Andorre-la-Vieille

Haut de page

AD600 Sant Julià de Lòria

Haut de page

AD700 Escaldes-Engordany

Haut de page

Circonscription nationale

Andorre (national)

Haut de page

Voir aussi 
 Liste des conseillers généraux d'Andorre 2001-2005
 Liste des conseillers généraux d'Andorre 2005-2009
 Liste des conseillers généraux d'Andorre 2009-2011

7